Антонио Саккони (; 5 октября 1895, Рим — 22 декабря 1968, Рим) — итальянский шахматист, международный мастер (1951).

В 1921 году получил звание национального мастера, в 1935 году стал чемпионом Италии.

В составе национальной сборной участник 4-х олимпиад (1927—1928, 1933—1935).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Антонио Саккони на сайте 365chess.com
 Личная карточка Антонио Саккони на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Италии
Участники шахматных олимпиад